I16 ou I-16 peut faire référence à :
 I-16, un sous-marin japonais de type C ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 16, une autoroute américaine reliant reliant Macon (Géorgie) à Savannah ;
 Polikarpov I-16, un avion de chasse soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres